Binningen kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Binningen, Basel-Landschaft, stad och kommun i kantonen Basel-Landschaft,

Tyskland 

 Binningen, Rheinland-Pfalz, kommun i Rheinland-Pfalz,